Альваро Игнацио Кабанас (; род. 22 апреля 1990, Сантандер) — испанский гандболист, левый крайний испанского клуба ГК Гранольерс.

Карьера

Клубная 
Альваро Игнацио Кабанас начинал свою карьеру в испанском клубе Адемар Леон. В 2013 году Альваро переходит в испанский клуб Вилла де Аранда. В 2014 году Альваро Кабанас переходит в испанский клуб Уэска. С 2015 года выступает за ГК Гранольерс.

Статистика 
Статистика Альваро Кабанаса в сезоне 2016/17 указана на 24.10.2016

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20170607080620/http://www.bmgranollers.cat/cat/fraikin-bmg/plantilla/1344-alvaro-cabanas
 http://asobal.es/equipos_jugador.estadisticas.php?id=7&competicion=115&id_jugador=934
 http://www.eurohandball.com/ec/cl/men/2012-13/player/535302/Alvaro+Cabanas+Carcia+Pertusa

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Испании
Игроки ГК «Адемар Леон»